Pianosonate nr. 10 (Beethoven)
 Pianosonate nr. 10 (Mozart)